Casey Dellacqua e Scott Lipsky erano i detentori del titolo ma la Dellacqua ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Scott Lipsky ha fatto coppia con Vladimíra Uhlířová ma sono stati sconfitti al primo turno.

Sania Mirza e Mahesh Bhupathi hanno sconfitto in finale Klaudia Jans-Ignacik e Santiago González per 7-63, 6-1.

Teste di serie 

  Liezel Huber /  Maks Mirny  (quarti di finale)
  Květa Peschke /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Lisa Raymond /  Rohan Bopanna (primo turno)

  Elena Vesnina /  Leander Paes (semifinale) 
  Nadia Petrova /  Daniel Nestor  (primo turno) 
  Sania Mirza /  Mahesh Bhupathi (campioni) 
  Andrea Hlaváčková /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2012
ATP World Tour 2012